Докшицер:

 Докшицер, Тимофей Александрович (1921 — 2005) — трубач, педагог и дирижёр. 
 Докшицер, Владимир Александрович (род. 1938) — трубач и музыкальный педагог.